Zou può riferirsi a:
 Zou – serie animata francese
 Zou – etnia dell'India
 Zou – etnia del Benin 
 Dipartimento di Zou – dipartimento del Benin
 Zou – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio